Jovem Pan FM Manaus é uma emissora de rádio brasileira sediada em Manaus, capital do estado do Amazonas. Opera no dial FM, na frequência 104.1 MHz, e é afiliada à Jovem Pan FM. Pertence à Rede Calderaro de Comunicação, do qual também fazem parte a FM O Dia Manaus, TV A Crítica, Inova TV, os jornais A Crítica e Manaus Hoje, entre outros veículos

História 
A rádio Jovem Pan FM Manaus é uma rádio afiliada da rede Jovem Pan, localizada nos estúdios da Rede Calderaro de Comunicação no bairro do Aleixo.

Criada em 12 de abril de 1972, na frequência de 104.1 MHz. Após um breve período com programação local, afiliou-se à antiga Rede Transamérica FM de 1990 até 1996. Após esse período, com a mudança de estilo na Rede Transamérica FM, afiliou-se à Rede Jovem Pan 2 FM, retransmitindo a programação da Jovem Pan FM de São Paulo. A frequência também conta com quatro programas locais.

Programas e comunicadores
 Rock ‘n’ Pop (Orlando Filho)
 Jurassic Pan Manaus (Marcelo Monteiro)
 Na Balada (Marcelo Monteiro)
 Uma Atrás da Outra (geração local)
Alerta Amazonas na Pan (geração local)

Slogans 
 2009-atual: A rádio número 1 do Brasil 
 2013-atual: A melhor rádio de Manaus.

Rede Calderaro de Comunicação
Manaus
Estações de rádio fundadas em 1972